Dzoragjoech (Aragatsotn), een dorp in de Armeense provincie Aragatsotn
 Dzoragjoech (Gecharkoenik), een dorp in de Armeense provincie Gegharkoenik
 Dzoragjoech (Lori), een dorp in de Armeense provincie Lori